Сегунда Лига 1994/1995 () — 5-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1994/95 на rsssf.com

1994/1995
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1994 году
Спорт в Португалии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995